Бульвар Сен-Жозеф, :
 Бульвар Сен-Жозеф (Гатино)
 Бульвар Сен-Жозеф (Монреаль)
 Бульвар Сен-Жозеф (Оттава)